lov na jelene
Lov na jelene (1972.), film